The Miseducation of Lauryn Hill — дебютный студийный альбом американской певицы Лорин Хилл, выпущенный 25 августа 1998 года лейблами Ruffhouse и Columbia.

Неосоул-альбом The Miseducation of Lauryn Hill отличается жанровым разнообразием: от современного ритм-н-блюза, хип-хопа и соула до регги. Лирическое содержание затрагивает темы беременности певицы, напряжённости в Fugees, а также о любви и Боге. Название альбома было вдохновлено фильмом и автобиографическим романом «Образование Сонни Карсона» и книгой Картера Вудсона «Неправильное образование негра».

Альбом The Miseducation of Lauryn Hill дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 с продажами 422 624 копий за первую неделю, побив рекорд по количеству проданных экземпляров среди женщин в то время. С альбома были выпущены три сингла: «Doo Wop (That Thing)», «Ex-Factor» и «Everything Is Everything». Первый — возглавил американский песенный чарт Billboard Hot 100, последующие два вошли в его первую половину. С целью рекламы альбома Лорин Хилл выступила на телешоу Saturday Night Live и церемонии награждения Billboard Music Awards, после чего объявила о начале мирового тура, билеты на который были раскуплены за несколько дней.

Предыстория 
В 1996 году, во время выступлений в качестве участницы группы The Fugees, Лорин Хилл познакомилась с Роэном Марли, с которым она вступила в близкие отношения и забеременела. Обстоятельства изменившейся жизни побудили Лорин к записи собственного альбома. Внеся свой вклад в создание сольного лонгплея The Carnival члена группы Fugees Вайклефа Жана, Лорин взяла перерыв в гастролях группы из-за беременности и творческого кризиса. Позже эта беременность послужила возобновлению творчества певицы, о которой она рассказывала в интервью несколько лет спустя:

«У некоторых женщин во время беременности усиливается рост волос и ногтей, в моём случае обострились чувство осознанности и желание творить. Мне хотелось писать так, как я не делала этого уже давно. Я не знаю с чем это связано, с гормонами или эмоциональностью… В то время я была под действием различных чувств».

На ранних стадиях создания альбома певица говорила: «Каждый раз когда мне было больно, каждый раз когда я разочаровывалась, каждый раз когда я чему-то училась, я писала об этом песню».

Творчески вдохновлённая Лорин Хилл написала более тридцати песен в своей мансардной студии, расположенной в городе Саут-Ориндж штата Нью-Джерси. Многие из этих песен повествовали о напряжённых отношениях в группе Fugees и прошлых любовных переживаниях. Летом 1997 года, когда певица должна была родить своего первого ребёнка, её попросили написать песню для госпел и ритм-н-блюз певицы Си-Си Вайнанс. Через несколько месяцев Лорин отправилась в Детройт, чтобы поработать с соул-певицей Аретой Франклин. Итогом работы стал сингл «A Rose is Still a Rose», достигший 26 места в чарте Billboard Hot 100. Вскоре после этого певица написала несколько песен для Уитни Хьюстон. Получив опыт работы в таких жанрах, как: госпел, хип-хоп, современный ритм-н-блюз, Лорин Хилл определила основное музыкальное направление для будущего альбома Miseducation of Lauryn Hill.

Запись 
Лорин приступила к записи альбома в конце 1997 года на студии Chung King в Нью-Йорке и завершила его в июне 1998 года на студии Tuff Gong в городе Кингстон на Ямайке. В интервью певица описала свой первый день в студии:
«В первый рабочий день я заказала в студию все музыкальные инструменты, в звучание которых была влюблена: арфы, струнные, литавры, орга́н и кларнет. Моя идея заключалась в сохранении присутствия человека в музыке. Я не хотела, чтобы запись звучала технически совершенно».

Поначалу Вайклеф Жан не поддержал идею Лорин по созданию собственного студийного альбома, но позже он предложил свою помощь в качестве продюсера, однако, певица отклонила это предложение. Помимо работы на Chung King, Лорин Хилл записывалась на студиях Perfect Pair в Нью-Джерси, а также на Sony Studios, некоторые песни были собраны из частей, созданных в разных студиях. Однако, бо́льшая часть альбома была подготовлена на студии Tuff Gong, построенной регги музыкантом Бобом Марли. В одном из интервью певица говорила:
«Когда я начала работу над альбомом в Нью-Йорке и Нью-Джерси, огромное количество людей советовали разные музыкальные направления, по которым мне стоило бы пойти. Я находилась под давлением людей, окружавших меня, я чувствовала себя в эпицентре негативных эмоций. Мне хотелось найти то место, где меня бы пронизывали положительные вибрации, где я чувствовала бы себя как дома; для меня этим домом стала студия Tuff Gong».

Многие члены семьи Марли присутствовали в студии во время записи, в том числе, Джулиан Марли, который добавил гитарные элементы в песне «Forgive Them Father».

Судебный иск 
Несмотря на большую совместную работу Лорин Хилл и творческой группы музыкантов, известной как New Ark (Вада Ноблс, Рашим Паг, Реймолд Ньютон и Джохари Ньютон), лейбл решил идти по модели Принса, когда все композиции альбома были «написаны и спродюсированы» артистом при небольшой помощи со стороны. Во время записи альбома певицу попросили предоставить подтверждающие документы или контракты с музыкантами, на что она ответила: «Мы все любим друг друга. Суть не в документах. Она в благословении».

В 1998 году группа музыкантов New Ark подала исковое заявление на 50 листах в отношении Лорин Хилл, её менеджмента и лейбла за «использование чужого музыкального материала и навыков его производства, без ссылки на авторство, принадлежащее творческой группе». Музыканты утверждали о полном авторстве в двух песнях, и основном вкладе на нескольких композициях альбома, однако, Гордон Уильямс, инженер по сведению альбома, описывал проект как «очень личную работу Лорин … Определённо, это было ви́дение певицы». В ответ на иск Лорин Хилл обвинила группу New Ark в умышленной попытке получения выгоды из-за успешности альбома. Группа New Ark запросила частичное включение в соавторство некоторых песен и денежное возмещение за их предыдущие продажи. В феврале 2001 года иск был урегулирован на сумму 5 миллионов долларов в досудебном порядке.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарт десятилетия

Синглы 
С альбома были выпущены три сингла: «Doo Wop (That Thing)», «Ex-Factor» и «Everything Is Everything». Первый — возглавил американский песенный чарт Billboard Hot 100, последующие два — вошли в его первую половину.

См. также 
 Billboard Year-End
 Список альбомов № 1 в США в 1998 году

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы Columbia Records
Концептуальные альбомы
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Национальный реестр аудиозаписей